Микола Едуардович Сєрга;  , Черкаси, Українська РСР) — український музикант, телеведучий, актор і поет. Здобув відомість як один з ведучих програми Орел і Решка разом з Регіною Тодоренко.

Життєпис 

Микола Едуардович Сєрга народився 23 березня 1989 року в Черкасах. Батько, Едуард Миколайович Сєрга (нар. 23 березня 1963 року), був військовослужбовцем, тому сім'я часто переїжджала (1990 – Южноуральськ, 1992 – Полтава, 1994 – Одеса). В Одесі Микола пішов до загальноосвітньої школи №106, в якій його мати, Інга Миколаївна Сєрга, була вчителем математики.
У школі брав участь у виставі «Вечори на хуторі біля Диканьки» за однойменним телевізійним мюзиклом, де грав чорта. З огляду на те, що не любив прозу, практично всі твори з літератури писав у віршованій формі.
У періоді з третього по п'ятий клас працював в Oriflame, за документами матері. Продавав пробники духів під виглядом маленьких духів.
У старших класах школи в парі з партнером організував бізнес з роздрібного продажу піратських DVD дисків.
Займався тайським боксом, сіммей-до і дзю-до. Зараз займається фрідайвінгом і айкідо.

Є брат, Ростислав Едуардович Сєрга (нар. 17 жовтня 1990), і сестра, Анна Едуардівна Сєрга (нар. 4 січня 2003).

Ранні роки 

Вступивши в Одеський державний екологічний університет, Микола починає грати в КВК у складі команди «Анеморумбометр». В результаті конфлікту після першої гри, Микола створює команду «Смехом Наружу» і викликає на кубок університету команду «Анеморумбометр» за право бути офіційною командою університету. «Смехом Наружу» здобуває перемогу і відразу після гри команда розвалюється.

Проте Микола знаходить ще одного учасника, і вони удвох беруть участь на фестивалі в Політехнічному університеті, де редактор, Вікторія Листиченко, яка є резидентом Comedy Club Odessa Style, запрошує Миколу автором в Comedy.
Микола пробує стати резидентом Comedy Club Odessa, але через відсутність досвіду йому відмовляють. Тоді він створює команду «И многие другие...» у складі якої тільки сам Микола.

Команда «И многие другие...» виграє одну гру за одною і до кінця сезону 2008 року стає чемпіоном Першої Української ліги КВК, Кримської Ліги КВК, Севастопольської Ліги КВК і Кримського Літнього Кубка.
Паралельно з цим Микола стає резидентом Comedy Club Odessa, його регулярно запрошують виступати в Comedy Club UA і він їде до Москви брати участь у проекті «Сміх без правил» на телеканалі ТНТ під псевдонімом «Тренер Коля».

Тренер Коля виграє 8-й сезон «Сміх без правил», з призовим фондом 850 000 рублів і стає резидентом програми «Убойная лига» на ТНТ.

2009—2011: «Фабрика зірок» 

У 2009 році Микола йде на кастинг шоу «Фабрика зірок 3», продюсером якої виступив Костянтин Меладзе. Кастинг проходив в Одесі, в клубі Palladium.

Через три етапи кастингу Микола стає учасником «Фабрики зірок 3», де доходить до фіналу і займає третє місце. На проекті він співає такі свої хіти, як «Про Светку Лободу» і «Уходи».

Після «Фабрики зірок» починається тур, в якому учасники об'їжджають двічі всі міста України і виступають з концертами на найбільших майданчиках. Микола є ведучим цього туру.

Після туру Микола викуповує свій контракт у продюсерів телеканалу і починає сольну кар'єру.

2011: «Нова хвиля» 

У 2011 році Микола приходить на кастинг вокального конкурсу «Нова хвиля», який проходить у Києві. Там, заспівавши експромтом пісню з приспівом «Новая волна, Новая волна, вы прошли, и вы прошли, а вы идёте на…», проходить далі.

Пройшовши ще три етапи відбору, Микола з гуртом «The Коля Сєрга» їдуть на «Нову хвилю» в Юрмалу представляти Україну.

В результаті серії яскравих і пам'ятних виступів, гурт «The Коля Сєрга» виграє приз глядацьких симпатій, спеціальний приз від «Муз ТВ» і контракт з компанією Ігора Крутого «АРС Мьюзік».

2011—2013: гурт «The Коля» 

Після повернення з «Нової хвилі», Микола разом з відомим саундпродюсером Євгеном Ступкою записує свій перший альбом, який називається «Песни, не вошедшие во второй альбом». Микола залишився не задоволений роботою, тому альбом виходить тиражем 50 примірників, який він роздає своїм друзям, і на цьому випуск обмежується.

У пошуку свого звуку, Микола знайомиться з Олегом Федосовим, барабанщиком легендарної української рок-групи «Димна Суміш» і саундпродюсером групи Quest Pistols. Разом вони записують альбом «Sex Sport Rocknroll», стиль якого вони характеризують, як диско-рол. До цього альбому увійшли пісні «Такие тайны», «Мокасины», «Тому, кто тебя поцелует потом», «Ради красивых детей» та інші. Пісні з цього альбому грають в ефірі українських і російських радіостанцій, а кліпи в ротації на музичних телеканалах.

Назва гурту скорочується до «The Коля».

2013—2015: «Орел і решка» 

У 2013 році Миколу запрошують на проби в культове тревел-шоу «Орел і решка». Через кілька днів після проб йому пропонують стати ведучим нового сезону «На краю світу» з Регіною Тодоренко.

Наприкінці грудня 2013 року знімальна група вирушила на зйомки на Мальдіви. У сезоні було 28 серій. Фінальна серія знімалася на острові Пасхи.
Після сезону «На краю світу» Микола йде з проекту «Орел і решка».

Микола переїхав до Москви і став займатися просуванням альбому «Sex, Sport, Rocknroll». Паралельно з цим почав працювати креативним продюсером в рекламному агентстві «Avantgarde», роблячи рекламні компанії та івенти для таких компаній, як ТМК, Mercedes-Benz, British Petroleum, Dirol і багато інших.

Співпрацював з В'ячеславом Дусмухаметовим (генеральний продюсер 7артмедіа, Comedy Club Production), як креативний продюсер, зробивши такі шоу як «Ночь с Региной» і «Почувствуй нашу любовь».

2016—2017: альбом «Осенило» 

У 2016 році разом з саундпродюсером Олегом Федосовим, не виходячи з квартири, Микола записує альбом «Осенило».

Пісни «Спасибо», «Красивый поворот» и «Дезертиры с самой смешной планеты», які увійшли до альбому, Микола називає найвідвертішими і глибокими у своїй творчості.

2018—2019: повернення в «Орел і решка» 

У січні 2018 року Миколі зателефонувала продюсер проекту Олена Синельникова і запропонувала повернутися. Микола погодився і через тиждень полетів на Мальдіви на зйомки «Морського сезону».

Всього відзняли 60 серій «Морського сезону». За цей час тричі змінювали співведучих. Ними були Клава Кока, Маша Гамаюн і Аліна Астровська.

2019: New York Film Academy    

У травні 2019 року «Морський сезон» закінчується, і Микола йде з проекту, для того, щоб полетіти вчитися акторській майстерності в New York Film Academy. У вересні 2019 року він відлітає в Лос-Анджелес, де проходить піврічний акторський інтенсив у філії NYFA в Голлівуді.

2019—дотепер: поезія і «Вселеннопленные» 

Влітку 2019 року Микола почав писати книгу «Концентрат фантазії» і вже до листопада закінчив роботу над нею. «Концентрат фантазії» — це тренажер уяви, жива книга, в якій крім поезії є безліч візуалізацій, які детально описані текстом, спонукаючи уяву читача самостійно їх конструювати. Книга планувалася до випуску в червні 2020 року і навіть вийшла збірка «Концентрат фантазії ч.1» на музичних платформах. Але Микола вирішив перенести випуск на невизначений термін.

У липні 2020 року Микола знайомиться з Хосейном Мірзаголі, композитором музики для кіно, і у нього в студії зустрічає Ярослава Олійника, піаніста і вуличного музиканта. Так починається запис книги «Наизнания», яка триває майже два місяці.

У вересні 2020 року Олег Скрипка знайомить Миколу з саксофоністом і флейтистом Олексієм Смирновим. В цей же день Микола, Ярослав і Олексій грають імпровізований квартирник, після чого Олексій стає частиною проекту. У вже записані композиції дограється флейта і саксофон.
Микола приймає рішення прикрасити аранжування додатковими інструментами. Хосейн стає аранжувальником запису, маючи досвід роботи з оркестром. Дозаписуються скрипки і перкусія. Після запису скрипаль Мойсей Бондаренко і барабанщик Андрій Юськевич стають постійними учасниками музичного колективу. Також пишуться труби, литаври, віолончелі, бас-гітара, контрабас і фагот.

Освічений колектив вирішили назвати «Вселеннопленные», за назвою одного з віршів. Прем'єра першої частини альбому «Вселеннопленные» запланована на 25 квітня 2021 року. До альбому увійде 14 композицій.

Дискографія

Студійні альбоми

EP

Сингли 

«Новая волна» — 28 жовтня 2011 года;
«ИДИВЖНАПМЖ» — 19 червня 2013 года;
«Мокасины» — 3 жовтня 2013 года;
«Такие тайны» — 20 травня 2014 года;
«Тому, кто тебя поцелует потом» — 24 жовтня 2014 года;
«Ради красивых детей» — 2 грудня 2015 года.

Відеографія

Фільмографія 

2020 – «Игрок»

Нагороди 
Орден «За мужність» III ст. (23 серпня 2022)  —за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Цікаві факти 

Микола Сєрга є автором і виконавцем пісні «Розсміши смішного», яка є саундтреком до передачі «Розсміши коміка».

Микола Сєрга був саундпродюсером фільму «Смешанные чувства», де його пісні «Девчонка» і «Танцуй, как Газманов» співав Олександр Ревва.

Микола Сєрга — продюсер, режисер і автор саундтреку до реклами Dirol «Кушай-Кушай». В якому знявся разом з Регіною Тодоренко.

Микола Сєрга є режисером і продюсером кліпу «Шпилька-каблучок» Лоліти Мілявської.

Микола Сєрга написав саундтрек до передачі «Орел и Решка: На краю света», який у підсумку не був затверджений продюсерами каналу. Його можна знайти на каналі артиста в YouTube.

Примітки

Посилання 

Випускники Одеського державного екологічного університету
Українські музиканти
Українські телеведучі
Українські актори
Українські поети
Учасники української «Фабрики зірок»
Уродженці Черкас
Українські музиканти, які долучились до захисту України під час російського вторгнення 2022 року